Electronic Industries Alliance, zie JEDEC
 Enzym-immunoassay
 Energie-investeringsaftrek
 Environmental impact assessment, zie Milieueffectrapportage
 L'École Internationale d'Aromathérapie, Internationale School van Aromatherapie